Остружња може да се односи на:

 Остружња Горња, насеље у општини Станари, Република Српска, БиХ
 Остружња Доња, насеље у општини Станари, Република Српска, БиХ